Scuola di Lipsia, corrente sociologica
Scuola di Lipsia, scuola linguistica detta anche "neogrammaticale"
Scuola di Lipsia, scuola pittorica